Wahlkreis 115 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 115
 Landtagswahlkreis 115